Kozice (rakovi), vrsta rakova

Naselja:
 Hrvatska:
 Kozica (Vrgorac), gradsko naselje Vrgorca
 BiH:
 Kozica (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Crna Gora:
 Kozica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Rijeke u BiH:
 Kozica (pritoka Sane), desna pritoka Sane
 Kozica (pritoka Lašve), desna pritoka Lašve, protiče kroz Busovaču

Vidi i:
 Kozice, Koze, Koza